Айфель — гірський масив у Німеччині та Бельгії.
 Айфель (акведук) — колишній акведук у Німеччині, один з найдовших акведуків Римської імперії.
 Айфель (національний парк) — національний парк в землі Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина.